

Herstel van objecten 
 Restauratie (object), het herstellen van objecten of voorwerpen van artistiek en/of historisch belang
 Restauratie (gebouw), het herstellen van aangetaste gebouwen
 Restauratie van orgels, het herstellen of conserveren van een monumentaal orgel
 Restauratie (kunst), het herstellen van aangetaste kunstvoorwerpen 
 Restauratie  van maritiem erfgoed, het herstellen van schepen, havens, kades, bruggen, waterwegen en pakhuizen
 Restauratie (bosbeheer), het herstel van aangetast bos
 Restauratie van groen erfgoed, het herstellen van historische parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen of monumentale bomen

Herstel van instellingen 

 Restauratie (institutioneel), de heroprichting van een teloorgegane instelling

Historisch
 Restauratie (Europa), het herstellen van Europese regimes naar de staat waarin ze waren voordat revolutionair en napoleontisch Frankrijk in Europa de heersende orde omverwierp
 Restauratie (België), de periode 1790-1794 in België, waarin de Habsburgdynastie hersteld werd na de nederlaag van de Verenigde Belgische Staten, bestaande uit:
 Eerste Oostenrijkse Restauratie, de periode 1790-1792
 Tweede Oostenrijkse Restauratie, de periode 1793-1794
 Restauratie (Engeland), de periode in Engeland van 1660 tot circa 1700, volgend op de val van Oliver Cromwell
 Restauratie (Frankrijk), de periode 1814-1830 in Frankrijk, waarin de Bourbondynastie hersteld werd na de nederlaag van Napoleon
 Restauratie (Spanje), de periode in Spanje van 1874 tot 1931, tussen de Eerste en Tweede Republiek
 Kenmu-restauratie, de periode van 1333 tot 1336 in de Japanse geschiedenis
 Meiji-restauratie, de periode rond 1867 in de Japanse geschiedenis

Politiek 
Nationale Restauratie, de naam van politieke partijen in verscheidene landen (doorverwijspagina)

Religieus 
 Restauratie (post-Concilie), het terugdraaien van sommige vernieuwingen in de Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie of de betrachting de Kerk te herstellen naar de staat waarin zij daarvóór was
 Restaurationisme, een christelijk-fundamentalistische stroming in Canada en de Verenigde Staten in de 19e eeuw

Overig
 Een restaurant in de trein of op het station
 BankGiro Loterij Restauratie, een televisieprogramma